Ханна Ожехо̀вска () е полска езиковедка славистка, балканистка, българистка, професор, преподавателка в Софийския и Варшавския университет, където ръководи Катедрата по българска филология, член на Полската академия на науките.

Трудове 
 Orzeczeniowe formacje odsłowne w językach południowosłowiańskich (1966)
 Rodilnik pridevnikov in zaimkov kot formalni eksponent pri navezavi (1971) – в съавторство с Марко Кранец
 Obseg opisnega stopnjevanja v slovenščini: (poskus klasifikacije nemorfoloških pogojev za rabo opisnih oblik) (1973) – в съавторство с Марко Кранец
 Podwajanie dopełnień w historii bułgarskiego je̜zyka literackiego (1973)
 Procesy bałkanizacji i slawizacji bułgarskiego języka literackiego XVII-XIX w. w świetle użycia klimatycznych form zaimków (1976)
 Zagadnienia kategorii stopnia w językach słowiańskich (1976)
 Redek skladenjski pojav v slovenščini šestnajstega stoletja (kaj je to za eno sanjo?) (1977)
 O jeziku Dalmatinove Biblije (1978)
 Problem stopniowania opisowego w bałkańskich językach słowiańskich (1980)
 Четири български ръкописа от началото на XIX в., намиращи се в Люблянската Народна и университетска библиотека (1981)
 Warianty gramatyczne (morfologiczne i skladniowe) w Biblii J. Dalmatina: imperativus (1986)
 Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego, do końca XVIII wieku (1987) – в съавторство с Мечислав Басай

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Полски българисти
Полски балканисти
Преподаватели във Варшавския университет
Преподаватели в Софийския университет
Действителни членове на ПАН